Арруабаррена — испанская фамилия.

Известные носители:
 Арруабаррена, Родольфо (род. 1970) — аргентинский футболист.
 Арруабаррена-Весино, Лара (род. 1992) — испанская теннисистка.